Radostín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radostín, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Radostín, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Radostín nad Oslavou, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina